Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Burford, d'après la ville anglaise du même nom :
 le , un troisième rang de 70 canons  lancé en 1679 et échoué en 1719 ;
 le , un troisième rang de 70 canons lancé en 1722 et démoli en 1752 ;
 le , un troisième rang de 70 canons lancé en 1757 et revendu en 1785.

Burford